Dragonoid "Drago" Pyrus es un personaje ficticio y protagonista de la serie anime Bakugan Battle Brawlers, Dragonoid está basado en un Dragón de Fuego

Características 
{| class="wikitable"
|-
!Nombre
!Atributo
!Especie
!Poder G
!Cartas de Habilidad
|-
|-
|-
|Pyrus Dragonoid
|*Pyrus (Fuego)
|Dragón de Fuego
|600G
|Poder de dragónTormenta de FuegoMuro de fuego
|-
|}

Dragonoid 
Dragonoid Pyrus es el Guardián Bakugan de Dan Kuso. Es una de las especies más poderosas que viven en Vestroia. La Carta de Habilidad más poderosa de Drago es llamada Poder de Dragón, que incrementa su poder G en 100 puntos. También posee el impulso dragón que incrementa su poder en 250 gs y resta al adversario 300.

Delta Dragonoid 
Más tarde, Dragonoid Pyrus evoluciona en Delta Dragonoid Pyrus que posee 450G. Evoluciona cuando están en la batalla de Dan Kuso, Runo Misaki y Marucho Marukura contra Julio Santana, Klaus Von Hertzen y Chan Lee.

Dragonoid Máximo 
Dragonoid Maximo (ultimate dragonoid) es la evolución de Delta Dragonoid. Evolucionó después de que Dan venció a todos los peleadores de la batalla bakugan en la prueba de Apollonir. Posee 550G

Dragonoid Infinito 
Cuando Wayvern le dio el Núcleo de Infinidad a Drago, evolucionó a Dragonoid Infinito que posee 1000G. Fue usado en la última batalla contra Naga. En esta forma Drago puede usar todos los poderes de los 6 atributos.

Neo Dragonoid 
También existe otra evolución conocida como Neo Dragonoid, cuando se separó del Núcleo Perfecto en Nueva Vestroia evolucionó a esta forma. Posee 400G (por separarse del núcleo perfecto).Luego Spectra gana la batalla con Caos X (conocida como la Carta Prohibida)Spectra usa esa carta peligrosa que venció a Tigrera y Drago se convierte en su adaptación del lado oscuro; y Dan y Apollonir, destruyéndolo, su Caos X es destruido para siempre luego evoluciona al nivel 6.

Hex Dragonoid / Neo Oscuro Dragonoid 
Apareció únicamente en los capítulos 16 a 18 de Nueva Vestroia. Es el mismo Neo Dragonoid, manipulado por Spectra con el Caos X(carta prohibida). Luego, tras ser vencido por Apollonir, regresa con Dan, y vuelve a su forma de Neo Dragonoid.

Maxus Dragonoid 
En la batalla contra Helios Maxus en Nueva Vestroia combina 6 Trampas Bakugan con Neo Dragonoid y se transforma en Maxus Dragonoid. La curiosidad sobre esta forma es que no es una evolución ya que al volverse esfera los bakugan combinados también se vuelven esferas de esa manera habría que combinarlos nuevamente. Posee 3400G.Las Trampas 
son Spitarm, Dark Hound, Grakas Hound, Grafías, Spider Fencer y Brachium.

Cross Dragonoid 
Cross Dragonoid es otra evolución existente, se transformó cuando Apollonir le entregó su energía de atributo Pyrus para que detuviera a Zenoheld en Vestal. Sus alas se dividieron en cuatro y aparece una especie de espina gigante en la espalda igual que tenía Delta Dragonoid. En el episodio 42 Cross Dragonoid sufre una nueva evolución al succionar todas las 6 energías de atributo. Posee 700G.

Maxus Cross Dragonoid 
Al igual que su versión original, lucho contra Maxus Helios MK2. Es exactamente igual a Maxus Dragonoid, solo que Neo Dragonoid es reemplazado por Cross Dragonoid. Se combina con las mismas trampas que la versión original. Posee 3700G.

Helix Dragonoid 
Luego de que Drago casi muriera al succionar las 6 energías de atributo del sistema de eliminación bakugan(sistema EB)del Profesor Clay luego cross dragonoid evoluciona a helix dragonoid y destruye el sistema, en esta forma tiene un parecido a Apollonir además de que su cuerpo si sufrió cambios en extremo como el crecimiento de sus piernas y sus brazos ya no forman parte de sus alas y también adquiere el atributo subterra en esta forma. Es la primera versión de Drago que tiene un Battle Gear. Posee 900G y su Battle Gear "JetKor" posee 100 gs. Es la única versión de Dragonoid que no gira en Bakugan: Nueva Vestroia

Lumino Dragonoid 
Drago vuelve a evolucionar al recibir el "Elemento" de Neo Ziperator en el episodio 12 de Gundalian Invaders. Una imagen fue revelada y llamada como Helix Dragonoid, pero hubo gente que se dio cuenta de que no era Helix Dragonoid, viendo las diferencias. Esta versión de Drago tiene un Battle Gear y dos Mobile Assault. Posee 1000 G, su Battle Gear "Cross Buster" (Explosix Gear) posee 100G y sus Mobile Assault "Raytheus" y "Jakalier", ambos tienen 1000G, su forma es una combinación entre Cross Dragonoid y Helix Dragonoid.

Blitz Dragonoid 
Lumino Dragonoid al derrotar a Dragonoid Colossus fue evolucionadado a Blitz Dragonoid Pyrus posee 1100 de poder G. Esta forma tiene la apariencia de un caballero debido a su diseño. Además esta forma es considerada como el primer y original Dragonoid que se formó del orbe sagrado junto con Dharaknoid formando los primeros bakuganes llamado Genesis Dragonoid.

Titanium Dragonoid  
Blitz Dragonoid evoluciona a esta forma después de obtener el poder del orbe secreto al derrotar a Phantom Dharak (Mutado a Razenoid), proviene de Titanium porque algunas partes de su cuerpo posee titanio como armadura, gracias a su nueva forma se puede combinar con otras partes de bakugan para formar distintas formas además posee 1200 G y puede invocar a un poderoso Mechtogan llamado Zenthon y, en conjunto con él puede invocar a su Mechtogan Titan (o Mechtogan Titánico) Zenthon Titan y un BakuNano Cañón Sonico después se enfrenta con Razenoid.

Fusion Dragonoid  
Titanium Dragonoid evoluciona a Fusion Dragonoid con el poder del Gate & Key durante la batalla contra Evolved Razenoid (es Phantom Dharak pero mutado después de la derrota contra Blitz Dragonoid), su forma se volvió aerodinámico ya que vuela a una gran velocidad lo que le permite hacer veloces golpes contra los adversarios, es un Baku Sky-Raider. Se puede fusionar con un bakugan llamado Reptak para formar a AeroBlitz (Es Fusion Dragonoid cubierto con las partes de Reptak quien se volvió una armadura de batalla).

Véase también 
 Bakugan

Personajes de manga y anime